България участва на зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 година, като това е четиринадесетата зимна олимпиада, на която страната участва.

За пръв път страната взима участие в шорттрека.

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Биатлон 
Мъже

Жени

Бобслей

Ски бягане 
Мъже

Жени

Фигурно пързаляне 
Жени

Спортни шейни 
Двойки мъже

Шорттрек 
Жени

Източници 
 Official Olympic Reports

България на зимните олимпийски игри